Matrone von Ephesus bezieht sich auf:

 Witwe von Ephesus, Novelle in den Fragmenten von Petronius
 Die Matrone von Ephesus, französische Verserzählung von Jean de La Fontaine
 Matrone von Ephesus (Lessing), deutsches Lustspiel von Gotthold Ephraim Lessing